Даниэл Крена де Йонг (; ,  — , ) — нидерландский финансист.

Сын Адриануса Корнелиса Крены де Йонга (1858—1933), адвоката, члена муниципального совета Дордрехта. Окончил юридический факультет Лейденского университета, там же в 1914 году защитил диссертацию, после чего поступил на работу в . В 1916 г. стажировался в Нью-Йорке, с 1920 г. возглавлял отделение компании в Роттердаме, в 1925 г. занял пост директора компании, в непосредственном подчинении у президента NHM . В 1934 г. сменил ван Алста на посту президента, однако в 1939 г. в условиях начавшейся Второй мировой войны и сложных финансовых проблем вынужден был уйти в отставку. Отправившись в Нидерландскую Индию, в 1939—1942 гг. возглавлял созданный в связи с военными трудностями Нидерландско-индийский институт ценных бумаг ().

В 1942 г. в связи с японской оккупацией через Австралию перебрался в Лондон. Здесь  назначило его руководителем Совета по делам Нидерландской Индии, Суринама и Кюрасао () со штаб-квартирой в Нью-Йорке — эта организация занималась распределением поступающих из нидерландских колоний средств и планами развития этих территорий. Крена де Йонг выполнял также разные другие посреднические миссии между правительством и нидерландским бизнесом. Вместе с Йоханом Виллемом Бейеном Крена де Йонг вёл различные переговоры о послевоенном финансовом устройстве Европы, в 1944 году они вместе представляли Нидерланды на Бреттон-Вудской конференции.

В 1946—1952 гг. работал в Международном банке реконструкции и развития: заместитель исполнительного директора, затем казначей. В 1952—1955 гг. один из исполнительных директоров Всемирного банка (представлял интересы Нидерландов, Югославии и Израиля).

Свободное от основной деятельности время Крена де Йонг посвящал культуре. В 1926—1933 гг. он входил в редакционную коллегию важнейшего нидерландского журнала De Gids, публиковал статьи на литературные, исторические и философские темы. Уже на пенсии он написал книгу «Византийское наследие в Италии» (; 1967), посвящённую сохранившимся памятникам Византийской Италии.

Первым браком (1916—1947) был женат на Анне Элизабет Грансберг (1894—1995), трое детей; вторым браком (с 1947 г.) — на Мэри Доус Хертер Нортон, вместе с которой до конца жизни жил в городе Уилтон, штат Коннектикут.

Ссылки 
 J.P.B. Jonker. Crena de Iongh, Daniël (1888—1970) // Biografisch Woordenboek van Nederland, T. 5 (Den Haag, 2002)
 Transcript of oral history interview with Daniel Crena de Iongh held on August 1, 1961

Финансисты Нидерландов
Предприниматели Нидерландов
Персоналии:Всемирный банк‎
Выпускники Лейденского университета